

Прізвище 

 Віктор Раск — шведський хокеїст.
 Дін Раск — американський державний діяч, дипломат.
 Расмус Раск — данський мовознавець.
 Туукка Раск — фінський хокеїст, воротар.

Топонім

Раск — округ (графство) у штаті Вісконсин
 Раск — округ (графство) у штаті Техас
 Раск — місто, штат Техас
 Раск — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Раск — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин